Ранчо ла Којотера има више значења:

 Ранчо ла Којотера (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Којотера (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику